Кутахов — русская фамилия. Известные носители:
 Кутахов, Владимир Павлович (род. 1947) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кутахов, Павел Степанович (1914—1984) — советский военачальник, Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.